Cornedo all'Isarco – comune italiano in provincia di Bolzano
Cornedo Vicentino – comune italiano in provincia di Vicenza